NSW kan syfta på:

 NSW – ISO 3166-2-koden för den australiska delstaten New South Wales
 NSW – ett begrepp inom östtysk ekonomi, se Nichtsozialistisches wirtschaftsgebiet